Вилкави́шкис (; до 1917 года официальное название Волковышки) — город на юго-западе Литвы в Мариямпольском уезде, административный центр Вилкавишкского района. Известен с XVI века.

География 
Расположен на юго-западе Литвы, в 21 км к северо-западу от г. Мариямполе. Город расположен в месте слияния рек Щеймена и Вилкауйя.

Население

Достопримечательности и культура 
Рядом с местом слияния рек в 1881 году построен католический Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии, чуть дальше в сторону Мариямполе находится католическая Церковь Вознесения Святого Креста (с элементами православной архитектуры). Краеведческий музей, Дом культуры, почта, самоуправление, районная больница, несколько крупных супермаркетов (MAXIMA, IKI, NORFA), магазин стройматериалов VilkaSTA.

На улице Саломеи Нерис с 1998 года стоит памятник (бюст) литовскому композитору Винцасу Кудирке (род. Паэжеряй, Вилкавишский район). С 1996 года в центре города стоит гранитный памятник Йонасу Басанавичусу с фонтанами и скамейками для отдыха. Рядом с памятником расположен супермаркет, магазины одежды, тканей, электроники, техники и посуды, а также гостиницы, кемпинги, булочная, столовая и различные кафе. В городе есть также бильярд и боулинг центр.

Есть несколько футбольных полей с легкоатлетической инфраструктурой. В центре города недавно построен внутриквартальный минипитч и баскетбольная площадка.

На окраине города (в сторону Кибартай и Калининградской области) находится Паэжеряйское озеро (раньше было болото), там же (на северном берегу напротив шоссе на Кибартай) расположен общественный песчаный пляж. В зелёной зоне пляжа обустроены кабинки для переодевания, скамейки, волейбольная площадка и зона отдыха с тренажёрами.

Транспорт

Железнодорожное сообщение

Пригородное 
Железнородожная станция Vilkaviškis расположена в 5 км от центра города в посёлке Гиедряй и Дидейи Щельвяй.

Через станцию проходит ж/д линия Каунас — Пильвищкяй — Казлу-Руда — Вилкавишкис — Кибартай (- Калининград), осуществляемое государственным железнодорожным перевозчиком Lietuvos Geležinkeliai автомотрисами (PESA 620M и АР2) и дизель-поездами (ДР1А). В сутки здесь останавливаются 5 пар поездов.

Международное 
В Кибартай есть возможность пересадки на российские международные транзитные поезда (типа тепловоз+вагоны) на запад в Калининград и на восток в Вильнюс и далее в Россию, Белоруссию, Украину.

В Мариямполе можно пересесть на поезд до Варшавы (с пересадкой в Шяштокай) и далее в Европу.

Сейчас строится путь европейской колеи 1435 мм от Каунаса до границы с Польшей с возможным пуском в ближайшем будущем прямого поезда из Каунаса в Варшаву.

Автобусное сообщение

Пригородное 
Очень развитая сеть автобусных пригородных маршрутов. Из Вилкавишкиса на автобусе без пересадки можно добраться практически до всех уездов Литвы.

Международное 
Через Вилкавишкис (с остановкой на автовокзале) проходят международные автобусы в (из) Калининград. Добравшись на местном автобусе до Мариямполе можно пересесть на международные автобусы фирмы ECOLINES, следующие в Латвию, Эстонию, Россию, Белоруссию, Украину, а также в европейские страны вплоть до Лондона.

Городское 
Каждый день по городу ходит один автобус через весь город по маршруту Новый город — Автовокзал — Центр — Железнодорожный вокзал (Гиедряй). Интервал получается примерно раз в 1 — 2 часа.

Экономика 
Швейная фабрика; элеватор фирмы «Marijampolės Grūdai» на железнодорожной станции.

См. также 
 История Литвы

Примечания

Топографические карты

Ссылки 
 
 Дневник Иоганна Георга Корба. 6 марта (06.03.1698)… Вечером прибыли мы в деревню Вильковишки; с этого места евреи уже содержат питейные дома.

Города Литвы
Вилкавишкский район